Червинка () — село в Голованевском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 121 человек. Почтовый индекс — 26141. Телефонный код — 5255. Код КОАТУУ — 3523682704.

Местный совет 
26141, Кировоградская обл., Голованевский р-н, с. Марьяновка

Ссылки 
 Червинка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоархангельского района